Myszoopos (Tlacuatzin) – rodzaj ssaka z podrodziny dydelfów (Didelphinae) w rodzinie dydelfowatych (Didelphidae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujący endemicznie w Meksyku.

Morfologia 
Długość ciała (bez ogona) 11–16 cm, długość ogona 10,5–16,7 cm; masa ciała 30–70 g.

Systematyka

Etymologia 
Tlacuatzin (Tlacutzin): nazwa Tlacuatzin oznaczająca w nahuatl oposa.

Podział systematyczny 
Do rodzaju należy jeden gatunek:
 Tlacuatzin insularis 
 Tlacuatzin sinaloae 
 Tlacuatzin balsasensis 
 Tlacuatzin canescens  – myszoopos szarawy
 Tlacuatzin gaumeri

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Dydelfowate